Op zondag 13 oktober 1985 werden in België verkiezingen gehouden voor het parlement (Kamer en Senaat). Er vonden tegelijk provincieraadsverkiezingen plaats.

De zittende regering, Martens V, was samengesteld uit christendemocraten (CVP/PSC) en liberalen (PVV/PRL). Na de verkiezingen werd de regering-Martens VI samengesteld met dezelfde partijen. Guy Verhofstadt, PVV-voorzitter sinds 1982, werd voor het eerst verkozen tot volksvertegenwoordiger. Ondanks dat PVV de enige regeringspartij was die achteruitging, kon hij toch wegen op het regeerakkoord en werd hij vicepremier in de regering-Martens VI. De regering viel na twee jaar over de kwestie Voeren; wantrouwen van de vakbonden tegenover Verhofstadt bleek echter ook een factor.

Uitslag

Kamer 

Aantal geldige stemmen: 6.025.027

Senaat 
Aantal geldige stemmen: 5.968.429

Zie ook 
 Kamer van volksvertegenwoordigers (samenstelling 1985-1987)
 Samenstelling Belgische Senaat 1985-1987

Externe links 
 Verkiezingsprogramma PVV 1985

Belgische verkiezingen in 1985
1985